Разливы — название населённых пунктов в России:
 
 Разливы — село в Нижнегорском районе Крыма.
 Разливы — посёлок в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Разливы — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Разливы — деревня в Палкинском районе Псковской области.